JP poate fi:

 Japonia, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .jp, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Japonia

Legături externe 
  „JP” la acronymfinder.com